Ба́ррелл () — английская фамилия. Известные носители:

 Баррелл, Боз (1946—2006) — британский бас-гитарист и певец.
 Баррелл, Дейзи (настоящее имя Дейзи Изобел Иглсфилд Раттон; 1892—1982) — британская актриса театра, мюзиклов.
 Баррелл, Лерой (род. 1967) — выдающийся американский спринтер.
 Баррелл, Мартин (1858—1938) — канадский политик.
 Баррелл, На-Шон (род. 1990) — американский боец ММА.
 Баррелл, Скотт (род. 1971) — американский баскетболист.
 Баррелл, Тай (род. 1967) — американский актёр.